Lonquimay kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Lonquimay (ort), La Pampa,

Chile 

 Lonquimay (kommun), Región de la Araucanía, Provincia de Malleco, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar